The Harvester – film del 1927 diretto da James Leo Meehan
The Harvester – film del 1936 diretto da Joseph Santley